Petäjäinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäjäinen (vid Teersalo, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Petäjäinen (vid Merimasku, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Petäjäinen, Sibbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar